Hay varios lugares en el mundo llamados Boyacá:

Geografía 

 Boyacá, departamento en Colombia;
 Boyacá, un municipio en el departamento de Boyacá, Colombia;
Boyacá, barrio en la localidad de Engativá (Bogotá).
 Puerto Boyacá, un municipio en el departamento de Boyacá, Colombia;
 Boyacá, río ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia;
 Avenida Boyacá, importante vía de Bogotá (Colombia);
 Avenida Boyacá, arterial vial de la ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 Avenida Boyacá, una vía de gran tráfico en Caracas (Venezuela);

Historia

 Batalla de Boyacá, batalla definitiva en la independencia de Colombia que se libró en un puente sobre el río Teatinos;
 Puente de Boyacá, lugar donde se libró la Batalla de Boyacá;
 Departamento de Boyacá, antiguo departamento que perteneció a la República de la Gran Colombia;
 Estado Soberano de Boyacá, antiguo estado de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de Colombia;

Otros
 Boyacá, estación de la troncal Calle 80 del sistema de transporte masivo TransMilenio de Bogotá, Colombia;
 Américas - Avenida Boyacá, estación de la troncal Américas del sistema de transporte masivo TransMilenio de Bogotá, Colombia;
 Suba Avenida Boyacá, estación de la Troncal Suba sistema de transporte masivo TransMilenio de Bogotá, Colombia;
 Boyacá Chicó Fútbol Club, equipo de la Primera B del fútbol profesional colombiano.
 Patriotas Boyacá, equipo de la Primera A del fútbol profesional colombiano.
Boyacá Real, UPZ de la localidad de Engativá.